Questa pagina riporta la classifica dei giocatori plurivincitori della UEFA Champions League (Coppa dei Campioni fino all'edizione 1991-92).

I dati sono aggiornati all'edizione 2021-22. Nella tabella non sono compresi i calciatori che pur facendo parte della rosa della squadra non sono scesi mai in campo durante l'edizione del torneo vinto.

In grassetto i calciatori ancora in attività.

Note 

UEFA Champions League